Dero kan syfta på:

 Dero (djur), ett släkte ringmaskar
 Desa Dero, en administrativ by i Indonesien